Auberon Herbert kan syfta på:

 Auberon Herbert (1838–1906), engelsk politiker
 Auberon Herbert, 9:e baron Lucas (1876–1916), brittisk peer
 Auberon Herbert (1922–1974), brittisk godsägare